Мальцевка — название географических объектов.

Населённые пункты

Казахстан 
 Мальцевка — бывшее село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области, ликвидировано в 1985 году.

Россия 
 Мальцевка — село в Корочанском районе Белгородской области.
 Мальцевка — деревня в Беловском районе Курской области.
 Мальцевка — деревня в Щигровском районе Курской области.

Украина 
 Мальцевка — село в Новоегоровском сельском совете Двуречанского района Харьковской области.
 Мальцевка — бывшее село в Колодезнянском сельском совете Двуречанского района Харьковской области.

Река 
 Мальцевка — река в Нижегородской области России, приток Ветлуги.

См. также 
 Нижняя Мальцевка